Liga 2 puede referirse a:
 la Ligue 2 , la Segunda División de Francia.
 la Segunda División del Perú, conocida como Liga 2 de Fútbol Profesional.
 2. liga, la primera división de Eslovaquia.
 La Ligue 2 Tahití, segunda división de la Polinesia Francesa.
 La Ligue 2, segunda división de Argelia.